Kohlwies ist der Ortsname von

 Kohlwies (Lengdorf), Ortsteil der Gemeinde Lengdorf, Landkreis Erding, Bayern
 Kohlwies (Wegscheid), Ortsteil des Marktes Wegscheid, Landkreis Passau, Bayern